Ljestvice liga sedmog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2001./02.

3. ŽNL Međimurska

Istok

Zapad 

 Izvori: 
 Hajduk Brezje

4. ŽNL Koprivničko-križevačka 

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

Poveznice 
 1. HNL 2001./02.
 2. HNL 2001./02.
 3. HNL 2001./02.
 4. rang HNL-a 2001./02.
 5. rang HNL-a 2001./02.
 6. rang HNL-a 2001./02.
 Hrvatski nogometni kup 2001./02.

Izvori 

2001-02
 7